Премия Национального совета кинокритиков США за лучший режиссёрский дебют — престижная премия некоммерческой старейшей киноорганизации Америки — Национального совета кинокритиков, вручающаяся с 1997 года за лучший режиссёрский дебют в полнометражном художественном фильме.

Победители

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального совета кинокритиков США 

Национальный совет кинокритиков США
Награды за дебютный фильм
Премии за режиссуру